Ulkan ist der Name:
 einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk (Russland), siehe Ulkan (Ort)
 eines Nebenflusses der Kirenga in Ostsibirien (Russland), siehe Ulkan (Kirenga)
 eines Zuflusses des Ochotskischen Meeres im Dschugdschurgebirge (Russland), siehe Ulkan (Ochotskisches Meer)